Појам Алфонсо II може да се односи на:

 Алфонсо II од Астурије, краљ Астурије
 Алфонсо II Напуљски, краљ Напуља
 Алфонсо II од Арагона, краљ Арагона и гроф Барселоне
 Алфонсо II од Сардиније, краљ Арагона, Валенсије, гроф Барселоне, краљ Сицилије, краљ Мајорке, краљ Сардиније и краљ Напуља
 Алфонсо II од Провансе, гроф Провансе
 Афонсо II Португалски, краљ Португалије